Kaşıkcı ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Kaşıkcı (Buldan), Dorf in der Provinz Denizli 

Kaşıkçı ist der Familienname folgender Personen:
 İsmail Kaşıkçı, türkischer Energietechnik-Ingenieur